Luo jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 20. nejčastější příjmení v ČLR),
 .

Známí nositelé příjmení Luo:

 Luo Čchin-šun (1465–1547) – čínský státník a nekonfuciánský filozof mingského období,
 Luo Chung-sien (1504–1564) – čínský úředník, neokonfuciánský filozof a geograf mingského období,
 Luo Jü-tchung (* 1985) – čínský skokan do vody,
 Luo Kuan-čung (asi 1330 – asi 1400) – čínský spisovatel období přechodu Jüan-Ming, autor Příběhů Tří říší, jednoho ze čtyř klasických čínských románů,
 Luo Siao-ťüan (* 1984) – čínská šermířka,
 Luo Žung-chuan – čínský vojevůdce, maršál ČLOA.

Reference

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení